Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2016 проводился в городе Ыйсон (Южная Корея) с 5 по 12 ноября 2016 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 9 мужских и 8 женских команд (Тайвань выставил только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Китая; третье место заняла сборная Республики Корея, победив в матче за бронзовую медаль сборную Тайваня (впервые вышедшую в стадию плей-офф).

В женском турнире чемпионом стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборную Китая; третье место заняла сборная Японии, победив в матче за бронзовую медаль сборную Новой Зеландии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2017. Квалификацию получили две лучших мужские команды и две лучшие женские команды; соответственно, её получили мужские сборные Японии и Китая, а также женские сборные Республики Корея и Японии (женская сборная Китая получила автоматическую квалификацию на чемпионат мира, поскольку он будет проходить в Пекине, столице Китая).

Впервые в чемпионате (и вообще в международных турнирах по кёрлингу, проводящихся под эгидой Всемирной федерации кёрлинга) приняли участие мужская и женская сборные Катара, а также женская сборная Гонконга.

Формат турнира 
Команды играют между собой по круговой системе (то есть каждая с каждой) в один круг. Занявшие первые четыре места выходят в плей-офф, где играют в полуфиналах (1-я команда с 4-й, 2-я команда с 3-й). Победители полуфиналов разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах играют в утешительном финале за 3-е и 4-е место.

Время начала матчей указано по UTC+9.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «в/с» — вице-скип)

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение.

Сессия 1. 5 ноября, 17:30

Сессия 2. 6 ноября, 9:00

Сессия 3. 6 ноября, 19:00

Сессия 4. 7 ноября, 14:00

 Команда Гонкога одержала первую свою победу в международных соревнованиях, проводимых под эгидой ВФК.

 Команде Казахстана записано поражение в матче по причине несогласия команды с решением судей, после чего команда отказалась продолжать матч.

Сессия 5. 8 ноября, 9:00

Сессия 6. 8 ноября, 19:00

Сессия 7. 9 ноября, 14:00

Сессия 8. 10 ноября, 9:00

Сессия 9. 10 ноября, 19:00

Плей-офф

Полуфиналы 
11 ноября, 19:00

Матч за 3-е место 
12 ноября, 14:00

Финал 
12 ноября, 14:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «в/с» — вице-скип)

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение.

Команды Республики Корея, Китая и Японии ранжированы на 1—3 места по результатам предматчевых бросков в дом (): Республика Корея — 44,48 см, Китай — 50,21 см, Япония — 57,34 см.

Сессия 1. 6 ноября, 14:00

 * Женская сборная Китая просрочила время в экстра-энде, поэтому ей записано поражение в матче; соответственно, сборной Республики Корея — победа в матче.

Сессия 2. 7 ноября, 9:00

Сессия 3. 7 ноября, 19:00

Сессия 4. 8 ноября, 14:00

Сессия 5. 9 ноября, 9:00

Сессия 6. 9 ноября, 19:00

Сессия 7. 10 ноября, 14:00

Плей-офф

Полуфиналы 
11 ноября, 10:00

11 ноября, 14:00

Матч за 3-е место 
12 ноября, 9:00

Финал 
12 ноября, 9:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2016
Международные соревнования по кёрлингу в Республике Корея
Ноябрь 2016 года
Спорт в Республике Корея в 2016 году